Karlsson är Sveriges tredje vanligaste och Ålands vanligaste efternamn. Det kan stavas på en rad olika sätt. Den 31 december 2019 var det i Sverige följande antal personer med stavningsvarianterna
 Karlsson 169 326
 Carlsson 29 875
 Carlson 2 385
 Carlzon 389
 Karlson 282
 Karlzon 23
 Carlsohn 10
 Carlzohn 8
 Karlzohn 7
 Karlsohn 4
I många, men inte alla svenska dialekter har namnet ett uttal som liknar det för följande namn
 Kahlson 16
Tillsammans med 6 personer med annan stavning blir detta 202 331 personer, det antal som uppges av Statistiska Centralbyrån. Osäkerheten om den sista gruppens namn påverkar inte namnets placering som nummer 3 på listan över Sveriges vanligaste efternamn.
Namnet var ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Karls son.

Ett antal fiktiva personer har givits namnet Carlsson eller Karlsson, det har burits av en kortlivad svensk adelsätt och ingår i produkt- och företagsnamn förknippade med bärare av namnet.

Personer med efternamnet Karlsson eller varianter av detta namn

A
 Adolph "Swede" Carlson (1897–1967), svenskamerikansk bowlare
 Agnes Carlsson (född 1988), artist, kallad "Agnes"
 Agneta Karlsson (född 1962), politiker, socialdemokrat, generaldirektör
 Albert Karlson (1870–1952), lantbrukare och politiker
 Albertina Carlsson (1848–1930), zoolog
 Albin Carlsson (1880–1958), amatörmusiker, formell upphovsman till Arholmavalsen
 Alexander Carlsson (1846–1878), skulptör
 Alexander Karlsson (född 1998), ishockeyspelare
 Alf Karlsson (född 1971), statssekreterare, miljöpartist
 Alfons Carlsson (1900–1985), konstnär
 Alfred Bernhard Carlsson (1881–1959), historiker och biblioteksman
 Allan Carlsson (1910–1983), boxare
 Allan Karlsson (1911–1991), längdskidåkare
 Alvar Karlsson (1908–1971), kompositör och musiker
 Anders Karlsson, flera personer
 Anders Carlson (1871–19??), journalist
 Anders Carlsson (agent) (född 1973), agent för fotbollsspelare
 Anders Karlsson (bankman) (född 1966)
 Anders Carlsson (brottsling) (1942–2007)
 Anders Carlsson (fotbollsspelare) (född 1965), aktiv i Örgryte och Västra Frölunda
 Anders Karlsson (fotbollsspelare) (född 1963), målvakt, Örebro
 Anders Karlsson (fotograf) (1893–1967), kringvandrande fotograf
 Anders Carlsson (ishockeyspelare) (född 1960), kallad "Masken"
 Anders Karlsson (ishockeytränare) (född 1969)
 Anders Carlsson (politiker) (född 1951), ordförande för Kommunistiska Partiet
 Anders Karlsson (socialdemokrat) (född 1951), politiker
 Anders Karlsson i Surte (1862–1937), lärare och politiker
 Andreas Karlsson, flera personer
 Andreas Carlson (född 1987), politiker, kristdemokrat
 Andreas Carlsson (friidrottare) (född 1995)
 Andreas Karlsson (författare) (född 1973), skriver om Halland
 Andreas Karlsson (ishockeyspelare) (född 1975)
 Andreas Carlsson (musiker) (född 1973), musikproducent och låtskrivare
 Anette Carlson (född 1962), politiker, kommunalråd i Borås, moderat
 Anette Carlsson (född 1945), journalist och TV-producent
 Anette Karlsson (född 1969), friidrottare
 Ann Carlsson (född 1966), företagsledare
 Ann Carlsson Korneev (född 1961), skulptör
 Ann-Ewa Karlsson (född 1955), friidrottare
 Ann-Sofi Carlsson (född 1975), finlandssvensk lektor och författare
 Ann-Sofi Carlsson (simmare) (född 1959)
 Anna Karlsson, flera personer
 Anna Carlson (född 1950), skådespelare, ordförande för Teaterförbundet
 Anna Carlsson (född 1971), skådespelare på privatteatrar
 Anna Karlsohn (1852–1935), operasångerska, sopran
 Anna Carlsson-Dahlberg (född 1983), fotbollsspelare, Piteå
 Anna Karlsson (kanotist) (född 1975)
 Anna-Malin Karlsson (född 1969), professor i svenska
 Annelie Karlsson (född 1965), politiker, socialdemokrat
 Annica Karlsson Rixon (född 1962), konstnär
 Ante Karlsson-Stig (1885–1967), konstnär
 Anton Karlsson, flera personer
 Anton Karlsson (friidrottare) (1904–1961)
 Anton Karlsson (ishockeyspelare) (född 1993) 
 Anton Karlsson (ishockeyspelare född 1996)
 Anton Julius Carlson (1875–1956), svensk-amerikansk fysiolog
 Arne Karlsson, flera personer
 Arne Carlson (född 1934), amerikansk politiker
 Arne Karlsson (filmtekniker) (1908–2009)
 Arne Carlsson (fotograf) (född 1945)
 Arne Karlsson (företagsledare) (född 1958)
 Arne Karlsson (hjälparbetare) (1912–1947)
 Arne Carlsson (ishockeyspelare) (född 1943), senare direktör
 Arne Carlsson (politiker) (1927–2003), socialdemokrat, Gävle
 Arne Karlsson (segelsport) (född 1936)
 Arne Karlsson (sportskytt) (född 1946)
 Arvid Karlsson, flera personer
 Arvid Carlsson (1923–2018), farmakolog, nobelpristagare
 Arvid Carlsson (konstnär) (1895–1962), Falkenberg
 Arvid Karlsson (politiker) (1886–1961), lantbrukare och politiker
 Arvid Carlsson (sjöman) (1862–1934)
 Arwid Karlsson (1907–1964), konstnär, Malmö
 Astrid Carlson (1914–1992), skådespelare
 Astrid Carlson (orienterare) (1954–2011), norsk orienterare 
 Axel Karlsson, flera personer
 Axel Carlson (1859–1942), advokat
 Axel Karlson (1889–1980), uppfann Karlsons klister och flytspackel
 Axel Carlsson (arkitekt) (1902–1985)
 Axel Carlsson i Carlsro (1833–1905), godsägare och politiker
 Axel Gabriel Carlson (1804–1888), läkare och kommunpolitiker

B
 Barbro Törnberg-Karlsson (1936–2022), sångerska och psalmförfattare
 Bengt Karlsson, flera personer
 Bengt Carlson (1890–1953), finländsk tonsättare
 Bengt Carlsson (född 1965), skådespelare
 Bengt Karlsson (arkitekt) (1912–1980)
 Bengt Carlsson (ekonomijournalist) (1960–2016)
 Bengt Carlsson (räddningschef) (född 1948)
 Bengt C.W. Carlsson (född 1948), skådespelare, dansare och sångare
 Berndt Carlson (1854–?), cellist
 Bernt Carlson (1944–2019), författare
 Bernt Carlsson (1938–1988), socialdemokratisk politiker
 Bert Karlsson (född 1945), skivbolagsdirektör, politiker (Ny demokrati) och entreprenör
 Bert-Inge Karlsson (född 1953), politiker, kristdemokrat
 Bert-Olav Karlsson (född 1968), ishockeyspelare
 Bertil Karlsson, flera personer
 Bertil Carlsson (1903–1953), backhoppare
 Bertil Karlsson (friidrottare) (1919–2012), långdistanslöpare
 Bertil Karlsson (ishockeyspelare) (1938–2011)
 Bertil Carlsson (konstnär) (född 1930), konstnär och recitatör
 Bertil Karlsson (konstnär) (född 1930), målare och konsthantverkare
 Bertil Carlsson (kristdemokrat)(1925–2011), partisekreterare och pingstpastor
 Bertil Karlsson (skådespelare) (1927–2018)
 Beyron Carlsson (1869–1928), tidningsman
 Bie Karlsson (född 1961), musiker, låtskrivare, producent
 Birger Carlson (1873–1928), industriman, kemiingenjör
 Birgit Karlsson (född 1935), frikyrkopastor, baptist
 Birgitta Carlsson (född 1943), politiker, centerpartist
 Björn Karlsson, flera personer
 Björn Carlson (1935–2021), finansman 
 Björn Carlsson (född 1977), fotbollsspelare
 Björn Karlsson (ishockeyspelare) (född 1989)
 Björn Karlsson (militär) (född 1944)
 Björn G. Karlsson (född 1946), professor i energisystem
 Bo Karlsson, flera personer
 Bo Carlson (1935–2018), journalist
 Bo Karlsson (fotbollsdomare) (född 1949)
 Bo A. Karlsson (1938–2006), journalist och gallerist
 Bobo Karlsson (1946–2017), journalist och författare
 Britt Karlsson (född 1956), vinskribent
 Bruno Karlsson (1927–2020), målare, tecknare, grafiker och teckningslärare
 Brynolf Karlsson (död troligen 1430), biskop

C
 C-G Karlsson (född 1953), filmrecensent och kulturjournalist
 Caj Karlsson (född 1970), sångare och låtskrivare
 Carin Carlsson (född 1908), operasångerska
 Carina Karlsson, flera personer
 Carina Carlsson (född 1967), skådespelare och sångare
 Carina Karlsson (poet) (född 1966), åländsk poet och författare
 Carl Carlsson, flera personer
 Carl von Carlsson (1696–1737), kansliråd, statssekreterare
 Carl Carlsson (militär) (1925–2021), överste
 Carl Carlsson (professor) (1923–2020), radiofysiker
 Carl Carlson i Fridhem (1822–1901), politiker
 Carl Carlsson i Gävle (1873–1936), bagare och politiker, folkpartist
 Carl Carlsson i Norra Smedstorp (1845–1910), lantbrukare och politiker, lantmannapartiet 
 Carl-Axel Karlsson (född 1949), skådespelare
 Carl-Eiwar Carlsson (1931–1974), konferencier, programledare, regissör, skådespelare
 Carl Eric Carlsson (1828–1880), godsägare och politiker
 Carl Fredrik Carlsson (aktiv 1865–1866), handelsman och politiker
 Carl Fridolf Carlson (1870–1924), svensk-tysk skeppsbyggare
 Carl Gustaf Carlsson (1774–1854), musiker
 Carl Johannes Carlsson (1829–1896), orgelbyggare
 Carl Olof Carlsson (1889–1964), lantbrukare och politiker, bondeförbundare
 Carl Vilhelm Carlsson (1876–1928), politiker
 Carl Walfrid Carlsson (1901–1969), direktör och politiker, folkpartist
 Carolus Carlsson (1642–1708), biskop i Västerås stift
 Carolyn Carlson (född 1943), amerikansk dansare och koreograf
 Cay Karlsson (född 1945), finländsk musiker, låtskrivare och journalist
 Charles Carlsson (1882–1957), konstnär
 Charlotte Karlsson (född 1984), långdistanslöpare
 Charlotte Karlsson (stavhoppare) (aktiv 1998)
 Chester Carlson (1906–1968), amerikansk uppfinnare och patentingenjör
 Christer Karlsson (född 1944), professor i industriell produktion
 Christer "Kaka" Karlsson (född 1961), bandyspelare
 Christian Carlsson (född 1987), jurist och politiker, kristdemokrat
 Christian Karlsson (född 1969), fotbollsspelare
 Christian Carlsson (ishockeyspelare) (född 1978)
 Christina Karlsson (född 1946), skridskoåkare
 Christoffer Carlsson, flera personer
 Christoffer Karlsson (född 1988), fotbollsspelare
 Christoffer Carlsson (fotbollsspelare) (född 1989), fotbollsspelare 
 Christoffer Carlsson (författare) (född 1986), författare
 Christoffer Carlsson (kanotist) (född 1991), kanotist
 Claes Carlsson (född 1954), musiker och författare
 Clas-Göran Carlsson (född 1962), politiker, socialdemokrat
 Conny Karlsson (född 1953), fotbollsspelare och manager

D
 Dagny Carlsson (1923–1975), friidrottare
 Dagny Carlsson (bloggare) (1912–2022)
 Daniel Carlsson, flera personer
 Daniel Karlsson (fotbollsspelare) (född 1980), Jönköping Södra
 Daniel Carlsson (konstnär) (1853–1922), möbelarkitekt, mönsterritare, xylograf och skulptör 
 Daniel Carlsson (rallyförare) (född 1976)
 Daniel Karlsson (programledare) (född 1979), programledare, trollkarl och barnboksförfattare
 Daniel Karlsson (skådespelare) (född 1975), verksam i Norge
 David Karlsson (olika betydelser)
 David Carlson (född 1959), gitarrist, studiomusiker
 David Carlsson (född 1983), fotbollsspelare, bland annat i Finland
 David Karlsson (född 1981), bandyspelare
 David Moberg Karlsson (född 1994), fotbollsspelare
 Dylan Carlson (född 1968), amerikansk gitarrist och ledsångare

E
 Ebbe Carlsson (1947–1992), bokförläggare
 Edvin Karlsson (1883–1932), lantbrukare och politiker
 Egon Karlsson (född 1941), målare och tecknare
 Einar Karlsson, flera personer
 Einar Carlsson (militär) (1879–1925), militär
 Einar Carlsson (historiker) (1892–1982), historiker
 Einar Karlsson (brottare) (1908–1980), brottare
 Einar Karlsson (fotbollsspelare) (1909–1967), fotbollsspelare i Gårda BK
 Einar Karlsson-Rönnskär (1928–2001), fotbollsspelare i bland annat IFK Norrköping
 Elisabet Carlsson (född 1968), skådespelare
 Elisabet Karlsson (missionär) (1861–1888), missionär i Kongo
 Elise Karlsson (född 1981), författare och litteraturkritiker
 Ellen Karlsson (född 1986), barnboksförfattare och förläggare
 Elsa Carlsson, flera personer
 Elsa Karlsson (född 1992), fotbollsspelare
 Elsa Carlsson (författare) (1882–1962)
 Elsa Carlsson (skådespelare) (1892–1978)
 Emil Karlsson (född 1985), fotbollsspelare
 Emma Carlsson Löfdahl (född 1970), politiker, folkpartist
 Emma Karlsson (ryttare) (född 1977)
 Eric Carlsson (socialdemokrat) (1903–1990), expeditör och politiker
 Eric Karlsson (socialdemokrat) (1908–1975), rörmont¨¨or och politiker
 Erica Carlson (född 1981), skådespelare
 Erik Karlsson, flera personer
 Erik Carlsson (centerpartist) (1914–2006), bonde och politiker
 Erik Karlsson (ekonom) (1918–2001), riksbanksdirektör
 Erik Karlsson (fysiker) (född 1931)
 Erik Karlsson (ishockeyspelare) (född 1990)
 Erik Karlsson (ishockeyspelare född 1994)
 Erik Carlsson (militär) (död 1952), telegrafist, nedskjuten
 Erik Karlsson (politiker) (1909–1970), redaktör, kommunist
 Erik Carlsson (rallyförare) (1929–2015), "Carlsson på taket"
 Erik Carlsson (tyngdlyftare) (1893–1953)
 Erik Karlsson (Vasa) (omkring 1436–1491)), väpnare och riksråd
 Erik Karlsson (Örnfot) (känd 1362–1390), riddare, riksråd, länsherre
 Erik "Keller" Karlsson (aktiv omkring 1940), fotbollsspelare
 Erik Mikael Karlsson (född 1967), radioproducent, programledare och tonsättare
 Erika Karlsson (född 1987), fotbollsspelare
 Erland Carlsson (1822–1893), präst, verksam i USA
 Erling Karlsson, kommunalpolitiker, socialdemokrat 
 Ernst Carlson (1854–1909), skolman, historiker och politiker
 Eva Karlsson, flera personer
 Eva Carlsson, kommunalråd, socialdemokrat
 Ewa Carlsson (född 1957), skådespelare
 Eva Karlsson (företagsledare) (född 1966)
 Eva Karlsson (gångare) (aktiv på 1970-talet)
 Eva Karlsson (kanotist) (född 1961)
 Eva Karlsson (politiker) (1897–1964), folkskollärare, högerpartist
 Eva Andersén Karlsson (född 1948), överläkare, docent
 Evert Karlsson (backhoppare) (1920–1996)
 Ewert Karlsson (1918–2004), konstnär och karikatyrtecknare, "EWK"
 Ewa Carlsson (född 1957), skådespelare

F
 Fabian Carlsson (född 1944), klubbägare, konsthandlare
 Filip Karlsson (född 1996)), ishockeyspelare
 Folke Karlsson (olika betydelser) 
 Folke Karlsson (1907–1984), konstnär
 Folke Karlsson (1907–1988), konstnär
 Folke Karlsson (Lejonbalk) (död 1285 eller 1286)), lagman
 Frank Carlson (1893–1987), amerikansk politiker, republikan, guvernör i Kansas
 Franz Otto Karlsson (1822–1884), godsägare och politiker
 Fred Karlsson (född 1946), finländsk språkvetare
 Fredrik Karlsson, flera personer
 Fredrik Carlson (1879–1956), industriman och uppfinnare
 Fredrik Karlsson (fotbollsspelare) (född 1986)
 Fredrik Carlsson (ishockeyspelare) (född 1988)
 Fredrik Ferdinand Carlson (1811–1887), historiker, politiker, professor
 Frida Karlsson(född 1999), längdskidåkare
 Frida Lindgren Karlsson (född 1980), författare och manusförfattare
 Fritiof Karlsson (1892–1984), lantbrukare och politiker, bondeförbundare
 Fritz Carlson (1888–1952), matematiker, professor
 Fritz Carlsson-Carling (1878–1957), häcklöpare och fotbollsspelare

G
 Gabriel Carlsson (född 1997), ishockeyspelare
 Gabriel Karlsson (född 1980), ishockeyspelare
 Georg Carlsson (1892–1975), hemmansägare och politiker, centerpartist
 Georg Kahlson (1901–1982), finländsk-svensk fysiolog, professor
 George Alfred Carlson (1876–1926), amerikansk republikansk politiker, guvernör i Colorado
 Gottfrid Karlsson, flera personer
 Gottfrid Carlsson (1887–1964), historiker, professor
 Gottfrid Karlsson (folkpartist) (1872–1957), lantbrukare och politiker
 Gottfrid Karlsson (socialdemokrat) (1882–1953), lokförare och politiker
 Greta Carlsson (1898–1980), simmare
 Gretchen Carlson (född 1966), amerikansk TV-kommentator och programledare
 Gun Carlson (född 1939), åländsk politiker
 Gun-Mari Karlsson (född 1931), målare och tecknare
 Gunilla Carlsson, flera personer
 Gunilla Carlsson (moderat) (född 1963), politiker och statsråd, moderat
 Gunilla Carlsson (socialdemokrat) (född 1966), politiker, socialdemokrat
 Gunnar Carlsson, flera personer
 Gunnar Carlsson (orgelbyggare) (1916–2008)
 Gunnar Carlsson (politiker) (1902–1985), socialdemokrat
 Gunnar Carlsson (skeppsredare), (1887–1967)
 Gunnar Karlson (född 1958), generalmajor
 Gunnar Karlsson (1924–1986), filmproducent och fotograf
 Gunnel Carlson (född 1956), trädgårdsjournalist och författare
 Gustaf Carlsson, flera personer
 Gustaf Karlsson (1889–1961), journalist och politiker
 Gustav Karlsson (1909–1995), filolog
 Gustaf von Carlson (1743–1801), ämbetsman och ornitolog
 Gustaf Carlson (fotbollsspelare) (1894–1942)
 Gustaf Carlson (greve) (1647–1708)
 Gustaf Carlson (justitieråd) (1861–1936)
 Göran Karlsson (olika betydelser)
 Göran Carlson (född 1971), entreprenör
 Göran Karlsson (1939–2004), affärsman, grundade Gekås
 Göran Karlsson (cyklist) (född 1937)
 Göran Karlsson (filolog) (1917–2003), finländsk filolog
 Göran Karlsson (politiker) (1914–2006), journalist, socialdemokrat
 Gösta Carlsson, flera personer
 Gösta Carlson (författare) (1927–2017)
 Gösta Carlsson (företagare) (1918–2003), "Pollenkungen"
 Gösta Carlsson (handbollsspelare) (1938–2005)
 Gösta Carlsson (sociolog) (1919–2015), professor
 Gösta Carlsson (tävlingscyklist) (1906–1992)
 Göta Carlsson (1915–?), konstnär

H
 Haldis Karlsson (född 1939), målare och grafiker
 Hanna Karlsson (född 1979), löpare
 Hanna Rut Carlsson (född 1990), författare 
 Hans Karlsson, flera personer 
 Hans Karlsson (borgarråd) (1909–1963), socialdemokrat
 Hans Karlsson (fotbollsspelare) (1932–2008), fotbollsspelare och tränare
 Hans Karlsson (handbollsspelare) (född 1981)
 Hans Carlsson (militär) (1922–2003)
 Hans Carlsson (skarprättare) (1805–1838)
 Hans Karlsson (statsråd) (född 1946), socialdemokrat
 Hans Karlsson i Hallsberg (född 1948), skogsarbetare och socialdemokratisk politiker
 Harry Carlsson (1903–1972), fabrikör, möbelhandlare och politiker, folkpartist
 Harry Karlsson (1903–1988), byggmästare
 Harry Carlsson (konstnär) (1913–1992)
 Harry Karlsson (konstnär) (1926–2008)
 Hasse Carlsson, flera personer
 Hasse Carlsson (Flamingokvintetten), född 1944, sångare och gitarrist
 Hasse Carlsson (handbollsspelare) (1933–2006)
 Hasse Karlsson (konstnär) (född 1952), akvarellmålare
 Hasse Carlsson (Noice) (1965–2002), sångare och gitarrist
 Hasse Karlsson (psykiatriker) (född 1955), finländsk professor i psykiatri
 Hedvig Carlsson (1869–1955), konstnär och tapetformgivare
 Heidi Karlsson (född 1969), politiker, sverigedemokrat
 Helena Karlsson (född 1970), journalist och författare
 Helene Karlsson(född 1969), målare
 Helga Karlsson (född 1986), innebandyspelare
 Helge Karlsson (1884–1954), skådespelare och teaterledare
 Helge Karlsson (politiker) (1915–2008), socialdemokrat
 Henning Carlsson (1897–1972), livsmedelsarbetare och politiker, folkpartist
 Henning Karlson (1880–1944), kommunalman
 Henrik Karlsson, flera personer
 Henrik Karlsson (docent) (född 1940), musikforskare
 Henrik Karlsson (ishockeymålvakt) (född 1983)
 Henrik Karlsson (ärkebiskop) (död 1408)
 Henry "Garvis" Carlsson (1917–1999), fotbollsspelare och tränare
 Herbert "Murren" Carlsson (1896–1952), fotbollsspelare
 Herbert Carlsson (konstnär) (1912–1991)
 Herman Carlsson, flera personer
 Herman Carlson (ishockeymålvakt) (1906–1990), idrottsman i flera sporter, lagledare
 Herman Carlson i Herrljunga (1870–1950), bankdirektör och liberal politiker
 Herman Immanuel Carlson (1814–1891), läkare
 Hilding Carlsson, flera personer
 Hilding Carlsson (militär) (1881–1953), överstelöjtnant
 Hilding Carlsson (industriman) (1892–1961), företagsledare
 Hjalmar Karlsson (1906–1992), seglare
 Holger Carlsson (1910–1983), journalist, översättare och syndikalistisk agitator
 Holger Karlsson (1927–2003), tecknare och grafiker
 Holger Karlsson (Gera) (död 1541), riksråd
 Hugo Carlsson (olika betydelser)
 Hugo Carlsson (född 1968), manusförfattare och komiker
 Hugo Karlsson (1903–1978), lantbrukare och konstnär
 Hugo Carlsson (konstnär) (1902–1982)
 Hugo Carlsson (tidningsman) (1895–1973)
 Håkan Carlsson (1952–1997), konstnär och pedagog
 Håkan Karlson (1915–2006), tecknare och målare

I
 Ida Bjørndalen Karlsson (född 1983), norsk handbollsspelare
 Igge Karlsson (1932–2009)), målare, tecknare och grafiker
 Inez Karlsson (född 1983), jockey
 Ing-Marie Carlsson (född 1957), skådespelare
 Inge Carlsson (född 1941), politiker, socialdemokrat
 Ingela Karlsson (född 1960), keramiker
 Ingemar Carlsson (arkivarie) (född 1932), historiker och arkivarie
 Ingemar Carlsson (civilingenjör) (född 1933), civilingenjör
 Ingmar Karlsson (född 1942), diplomat och författare
 Ingvar Carlsson (född 1934), politiker, statsminister, socialdemokrat
 Ingvar Carlsson (rallyförare) (född 1947)
 Ingvar Karlsson (musiker) (född 1938), gitarrist och dragspelare
 Ingvar Karlsson i Bengtsfors (född 1940), arbetsledare, politiker, centerpartist
 Ingvar "Putte" Carlsson (född 1942), ishockeyspelare, tränare och sportchef
 Ingvar Ewald Karlsson (1915–1990), målare, tecknare, grafiker och skulptör
 Isac Carlsson (född 1973), innebandytränare

J
 J.P. Carlsson (1858–1935), grosshandlare och entreprenör
 Jan Karlsson, flera personer
 Jan Carlson (född 1960), företagsledare (Autoliv)
 Jan Carlzon (född 1941), civilekonom, företagsledare (SAS) och riskkapitalist
 Jan Karlsson (cyklist) (född 1966)
 Jan Carlsson (friidrottare) (1930–1979), sprinter
 Jan Karlsson (konstnär) (född 1932), målare
 Jan Carlsson (politiker), aktiv 1971–1972 i Liberala förbundet
 Jan "Proppen" Karlsson (född 1957), handbollstränare
 Jan-Eric Karlzon (född 1948)), sångare, låtskrivare och musiklärare
 Jan-Erik Carlsson (1929–?), konstnär
 Jan-Erik Karlsson (född 1946), ju-jutsuutövare
 Jan O. Karlsson (1939–2016), jurist och politiker, socialdemokrat
 Jan Olof Carlsson (född 1935), civilingenjör och ämbetsman
 Jan-Otto Carlsson (född 1943), oorganisk kemist, professor
 Janne Karlsson, flera personer
 Janne Karlsson (brottare) (född 1945)
 Janne Carlsson (ingenjör) (1932–2020), forskare inom hållfasthetslära, professor
 Janne Karlsson (ishockeytränare född 1958)
 Janne Karlsson (ishockeytränare född 1964)
 Janne Carlsson (musiker), basist, aktiv på 1970-talet 
 Janne Carlsson (tränare) (född 1964), fotbollsspelare och tränare
 Janne "Loffe" Carlsson (1937–2017), skådespelare och musiker
 Jarl Carlsson (aktiv 2005), sångare, låtskrivare och pianist
 Jenny Carlsson (aktiv 1949–1957), friidrottare, medeldistans
 Jens Karlsson (född 1982), ishockeyspelare
 Jerry Carlsson (född 1953), fotbollsspelare
 Jesper Carlsson (född 1986), fotbollsspelare
 Jesper Karlsson (född 1998), fotbollsspelare
 Jesper Skalberg Karlsson (född 1993), moderat politiker
 Jimmy Karlsson (född 1957), regissör, manusförfattare och producent
 Joakim Karlsson, flera personer
 Joachim Karlsson (född 1969), fotbollsspelare
 Joakim Karlsson (fotbollsspelare) (född 1989), fotbollsspelare
 Joakim Karlsson (kickboxare) (född 1971)
 Joakim Karlsson (musiker) (född 1971), musiker, sångare och låtskrivare
 Joel Carlsson (aktiv 1937–1940), barnskådespelare
 Johan Karlsson, flera personer
 Johan Carlson (född 1954), infektionsläkare, generaldirektör
 Johan Carlsson (basist) (född 1975)
 Johan Karlsson (bandyspelare) (född 1993)
 Johan Karlsson (fotbollsspelare) (född 1975)
 Johan Karlsson (Fånöätten) (död 1280), riksråd
 Johan Carlsson (motocrossförare) (född 1989)
 Johan Carlsson (politiker) (1864–1933), godsägare, politiker, högerman
 Johan Carlsson (tennisspelare) (född 1966)
 Johan Karlsson i Nynäshamn (1874–1956), snickare, politiker, socialdemokrat
 Johan August Carlson (1860–1948), industriman
 Johan Bernhard Carlson (1860–1922), ingenjör
 Johan Fredrik Carlsson (1839–1910), hemmansägare och politiker
 John Carlsson, flera personer
 John Carlson (född 1990), amerikansk ishockeyspelare
 John Carlsson (kappseglare) (1870–1935)
 John Carlson (konstnär) (1896–1979)
 John Karlsson (politiker) (1855–1929), borgmästare och politiker, högerman
 John Carlsson (programledare)
 John Fabian Carlson (1875–1945), svensk-amerikansk konstnär
 Jon Karlsson (född 1990), bandyspelare
 Jonas Karlsson, flera personer
 Jonas Karlsson (ishockeyspelare född 1986)
 Jonas Karlsson (skådespelare) (född 1971), skådespelare, dramatiker och författare
 Jonas Karlsson (sportjournalist) (född 1977)
 Jonathan Carlsson (född 1988), ishockeyspelare
 Jonnie Karlsson (född 1981), ishockeyspelare
 Jonte Karlsson (född 1957), basketspelare
 Julius Carlsson (1882–1951), journalist, regissör, manusförfattare
 Julius Carlsson (kock) (1898–1976), kock och källarmästare
 June Carlsson (född 1945), journalist
 Jörgen P Karlsson (född 1970), konstnär

K
 Kaj Karlsson (född 1935), finländsk kemist
 Kaliffa Karlsson (född 1979), musiker
 Karí Steinn Karlsson (född 1986), isländsk friidrottare, långdistanslöpare
 Karin Utas Carlsson (född 1943), läkare och personalkonsult
 Karl Karlsson, flera personer
 Karl Karlsson (Bonde) (omkring 1465–?), kungason
 Karl Karlsson (motocrossförare) (född 1978)
 Karl Karlsson i Göteborg (1856–1924), handlande och politiker, liberal
 Karl Karlsson i Mo (1867–1953), lantbrukare och politiker, liberal senare högerman
 Karl Karlsson i Stockholm (1886–1941), fackförbundsordförande, politiker, socialdemokrat
 Karl-Einar Karlsson (1919–2000), meteorolog
 Karl-Erik Karlsson (1909–1997), militär
 Karl Ferdinand Karlsson (1882–1954), kammarskrivare, författare och publicist
 Karl Fredrik Karlsson (1831–1900), präst och författare
 Karl G.H. Karlsson (1919–1979)), byggnadsingenjör och arkitekt
 Karl Gustaf Carlson (1850–1932), justitieråd
 Karl Gustaf Karlson (1884–1960), maskiningenjör, professor
 Karl Henrik Karlsson (1856–1909), medeltidshistoriker, genealog
 Karl Johan Karlsson (1887–1959), metallarbetare och politiker
 Karl-Johan Karlsson (född 1979), journalist och författare
 Karl Josef Karlsson (död 1895), fackföreningspionjär
 Karolina Karlsson (född 1966)), tennisspelare
 Keith Karlsson (född 1951), idrottsagent
 Kelly Carlson (född 1976), amerikansk modell och skådespelare
 Kent Karlsson, flera personer
 Kent Karlsson (fotbollsspelare) (född 1945), fotbollsspelare och tränare
 Kent Karlsson (konstnär) (född 1945), målare och skulptör
 Kent Carlsson (socialdemokrat) (född 1962), politiker
 Kent Carlsson (tennisspelare) (född 1968)
 Kent "Labben" Carlson (född 1951), seglare
 Kettil Karlsson (Vasa) (1433–1465), biskop
 Kevin Carlson (född 1962), amerikansk röstskådespelare och skådespelare
 Kim Carlsson (född 1972), gitarrist och sångare
 Kim Karlsson (född 1989), ishockeyspelare
 Kjell Karlsson (1935–2009), boxare
 Kjell-Erik Karlsson (född 1946), papperstekniker, politiker, vänsterpartist
 Klas Karlsson (född 1970), orienterare
 Klas-Göran Karlsson (född 1955), historiker, professor
 Kristian Karlsson, flera personer
 Kristian Carlsson (född 1978)), författare och översättare
 Kristian Karlsson (bordtennisspelare) (född 1991)
 Kristian Karlsson (debattör) (född 1977), journalist och författare
 Kristin Carlsson (född 1991), fotbollsspelare
 Kristina Carlson (född 1949), finländsk författare
 Kristján Karlsson (1922–2014), isländsk författare och poet
 Kurt Carlsson (född 1958), ishockeyspelare

L
 Laila Karlsson (född 1942), målare och konsthantverkare
 Lars Karlsson, flera personer
 Lars Carlson (född 1932), militär
 Lars Carlzon (1918–2004), biskop i Svenska kyrkan, Stockholms stift
 Lars Carlsson (arkitekt) (1933–2009)
 Lars Karlsson (dragspelare) (född 1971)
 Lars Karlsson (handbollsspelare) (född 1948)
 Lars Carlsson (illustratör) (1921–2002), illustratör
 Lars Karlsson (ishockeyspelare född 1960)
 Lars Karlsson (ishockeyspelare född 1966)
 Lars Carlsson (konstnär, född 1933)
 Lars Carlsson (konstnär, född 1942)
 Lars Karlsson (schackspelare) (född 1955)
 Lars Karlsson (tonsättare) (född 1953), finländsk tonsättaare
 Lars Börje Carlsson (1939–1995), art director
 Lars-Christer Karlsson (1954–2022), skådespelare
 Lars E. Carlsson (född 1943), kompositör, sångtextförfattare, musikpedagog
 Lars Göran Carlson (född 1936), regissör och skådespelare
 Lars-Göran Carlsson (skytt) (född 1949)
 Lars Johan Carlsson-Frosterud (1863–1930), lantbrukare och politiker, socialdemokrat
 Lars Magnus Carlsson (1825–1899), godsägare och politiker
 Lars O. Carlsson (född 1957), författare
 Lars Olof Carlsson (1838–1922), lantbrukare och politiker
 Lasse Karlsson, flera personer
 Lasse Carlsson (född 1963), skådespelare, sångare och trumpetare
 Lasse Karlsson (bandyspelare) (född 1976)
 Lasse Karlsson (manager) (född 1970), konsertproducent och manager
 Lasse Karlsson (scout) (1959–2019), scoutledare
 Lasse Karlsson (ståuppkomiker) (född 1968)
 Laurentz Carlson (1900–1974), målare och grafiker
 Leif Carlsson, flera personer
 Leif Carlson (född 1942), moderat politiker
 Leif Carlsson (artist) (född 1947), rocksångare
 Leif Carlsson (boxningstränare) (född 1943)
 Leif Carlsson (ishockeytränare) (född 1965)
 Leif Carlsson (redaktör) (1930–2002), journalist, kulturredaktör
 Leif Carlsson (teolog) (född 1950), högskolelektor, pastor
 Leif Carlsson (vissångare) (född 1962), vissångare och underhållare
 Leif R. Carlsson (född 1957), ishockeyspelare
 Len Carlson (1937–2006), kanadensisk röstskådespelare
 Lena Carlsson (född 1967), skådespelare
 Lena Carlsson (konsthistoriker) (född 1947), litteraturvetare, författare och konstnär
 Lena Carlzon-Lundbäck (född 1954), längdskidåkare
 Lennart Carlsson, flera personer
 Lennart Carlsson (fotbollsspelare) (1929–2000)
 Lennart Carlsson (filolog) (1934–1991), romansk filolog
 Lennart Carlsson (fotograf) (1937–2010), filmfotograf
 Lennart Carlsson (gångare) (1932–2013)
 Lennart Karlsson (1933–2014), konsthistoriker
 Linda Carlsson (född 1982), popsångerska och pianist känd som Miss Li
 Lisa Carlsson (född 1949), journalist
 Lisa Karlsson (född 1984), handbollsspelare
 Louise Karlsson (född 1974), simmare
 Lovisa Karlsson (videobloggare) (född 1997)
 Lovisa Karlsson (friidrottare) (född 2000)
 Lucas Carlsson (född 1997), ishockeyspelare
 Lukas Karlsson (född 1982), handbollsspelare

M
 Magnus Carlsson, flera personer
 Magnus Karlsson, flera personer
 Magnus Carlson (född 1968), sångare, kompositör och sångtextförfattare
 Magnus Carlsson (fotbollsspelare) (född 1985)
 Magnus Karlsson (Lejonbalk) (1262, död efter 1316) svensk lagman
 Magnus Carlsson (illustratör) (född 1965), regissör och animatör
 Magnus Karlsson (speedwayförare) (född 1981), speedwayförare
 Magnus Carlsson (sångare) (född 1974), pop- och dansbandssångare
 Magnus A Carlsson (född 1980), golfspelare
 Maiken Karlsson (1922–2008), konstnär, grafiker och tecknare
 Maj Karlsson (född 1980), politiker, vänsterpartist
 Maja Karlsson (född 1981), skådespelare
 Marcus Carlsson, flera personer
 Marcus Carlsson (född 1984), film- och teaterregissör
 Marcus Karlsson (född 1974), ishockeyspelare
 Marcus Fåglum Karlsson (född 1994), tävlingscyklist
 Maria Karlsson, flera personer
 Maria Karlsson (fotbollsspelare född 1983)
 Maria Karlsson (fotbollsspelare född 1985)
 Maria Karlsson (manusförfattare) (född 1978)
 Marianne Carlsson (född 1947), psykolog
 Marianne Karlsson (1931–2012), politiker, centerpartist
 Marie Carlsson (född 1970), journalist, författare och bokförläggare
 Marie Karlsson (född 1963), fotbollsspelare
 Marika Carlsson (född 1973), komiker
 Marika Karlsson (född 1974), fotbollsspelare
 Markus Karlsson, flera personer
 Markus Karlsson (fotbollsspelare född 1972)
 Martin Karlsson (olika betydelser)
 Martin Karlsson (född 1952), ishockeyspelare och tränare
 Martin Karlsson (bandyspelare) (född 1996)
 Martin Karlsson (ishockeyspelare född 1991)
 Martin Karlsson (journalist) (född 1981), journalist och redaktör
 Mathias Karlsson (född 1995), fotbollsmålvakt
 Mathilda Carlsson (1862–1938), konstväverska
 Mats Carlsson, flera personer
 Mats Karlsson (bowlingspelare) (född 1956), bowlingspelare och bowlingcoach
 Mats Karlsson (ekonom) (född 1956)
 Mats Carlsson (innebandyspelare) (född 1980)
 Mats Karlsson (skådespelare) (född 1964), barnskådespelare
 Mats Carlsson (TV-profil) (född 1974), snickare
 Mats-Ola Carlsson(född 1961), fotbollsspelare
 Mattias Karlsson, flera personer
 Mattias Carlsson (född 1980), ishockeyspelare
 Mattias Karlsson (ishockeyspelare) (född 1985)
 Mattias Karlsson (orienterare) (född 1972)
 Mattias Karlsson (sverigedemokrat) (född 1977), politiker
 Mauritz Karlsson (1890–1953), långdistanslöpare
 Max Carlsson (1914–1996), konstnär
 Melker Karlsson (född 1990) ishockeyspelare
 Mia Carlsson (född 1990), fotbollsspelare
 Mia Karlsson (född 1968), längdskidåkare
 Mikael Karlsson, flera personer
 Michael Carlsson (född 1972), bandyspelare
 Mikael Carlson (född 1959), aviatör och flygplansbyggare
 Mikael Karlsson (direktör) (född 1962), entreprenör
 Mikael Karlsson (kompositör) (född 1975)
 Mikael Karlsson (låtskrivare) (född 1970), låtskrivare och handlare
 Mikael Karlsson (miljöforskare) (född 1969)
 Mikel Cee Karlsson (född 1977), filmregissör
 Mina Carlson (1857–1943), konstnär
 Minnah Karlsson (född 1989), sångerska
 Månz Karlsson (född 1989), fotbollsspelare
 Mårten Carlsson (född 1936), lantbruksforskare, universitetsrektor
 Märit Carlsson (1951–2007), skådespelare

N
 Natanael Karlsson (arkitekt) (1888–1964)
 Nellie Karlsson (född 1995), fotbollsspelare
 Niklas Karlsson (olika betydelser)
 Nicklas Carlsson (född 1979), fotbollsspelare
 Nicklas Karlsson (född 1974), racerförare
 Niclas Carlsson (född 1971), manusförfattare
 Niclas Karlsson, officer i flygvapnet 
 Niklas Karlsson (född 1980), längdskidåkare
 Niklas Karlsson (politiker) (född 1974), politiker, socialdemokrat
 Nils Karlsson, flera personer
 Nils Carlson (1933–2020), arkitekt
 Nils Karlson (född 1958), nationalekonom och statsvetare
 Nils "Mora-Nisse" Karlsson (1917–2012), skidåkare
 Nils Bertil Karlsson (född 1945), långdistanslöpare
 Nils Evert Carlsson (1922–?), konstnär

O
 Ola Karlsson, flera personer
 Ola Karlsson (cellist) (född 1952), professor och dirigent
 Ola Karlsson (politiker) (född 1961), moderat politiker
 Olivia Carlsson (född 1995), ishockeyspelare
 Olle Carlsson (olika betydelser)
 Olle Carlsson (född 1955), präst och författare
 Olle Carlsson (konstnär) (1930–2020)
 Olle Carlsson (polarfarare) (född 1943)
 Olof Carlsson, flera personer
 Olof Carlsson (militär) (1918–2008), militär och stridspilot
 Olof Carlsson (politiker) (1872–1956), ombudsman, socialdemokrat
 Olov Carlsson (född 1967), journalist och företagsledare
 Oscar Carlson (1844–1916), industriman och uppfinnare
 Oscar Carlsson (1901–1970)), politiker, socialdemokrat
 Oscar Karlsson (född 1992), fotbollsspelare
 Oscar Carlson (1874–1908), ingenjör
 Oscar "Bellis" Carlsson (aktiv 1906–1915), boxare
 Otto Carlsson, flera personer
 Otto Carlsson (fotbollsspelare) (1901–1982), fotbollsspelare och tränare
 Otto Carlsson (präst) (1837–1913), kontraktsprost
 Otto Carlsson (1915–2000), författare känd under pseudonymen Otto Karl-Oskarsson
 Ove Karlsson, flera personer
 Ove Karlsson (friidrottare) (född 1936), långdistanslöpare
 Ove Karlsson (konstnär) (född 1933), tecknare och målare
 Ove Karlsson (musiker) (1946–2017)
 Ove Karlsson (politiker) (1933–2008), arbetsledare, socialdemokrat

P
 Patrik Karlsson (olika betydelser)
 Patrik Carlsson (född 1987), ishockeyspelare
 Patrik Karlson (född 1968), skådespelare
 Patrik Karlsson (klassisk gitarrist) (född 1975), gitarrist och lutenist
 Patrik Karlsson (musiker) (född 1961), basist och sångare
 Peder Carlsson, flera personer
 Peder Karlsson (född 1963), sångare, kompositör, arrangör och gitarrist
 Peder Carlsson (musiker) (född 1973), trumslagare
 Peder Carlsson (översättare) (född 1945), författare och översättare
 Pehr "Bam" Carlson (aktiv 1978), roadracingförare
 Pelle Karlsson (född 1950), sångare, musiker, arrangör, etc. inom pingströrelsen
 Per Karlsson, flera personer
 Pehr "Bam" Carlson (aktiv 1978), roadracingförare
 Per Carlson (född 1938), fysiker
 Per Karlsson (fotbollsspelare) (född 1986)
 Per Karlsson (fotbollsspelare född 1989)
 Per Carlsson (skeppsredare) (1912–1987)
 Per Karlsson (släggkastare) (född 1967) 
 Per-Ola Karlsson (född 1970), basketspelare
 Per-Olof Karlsson (född 1942), seglare
 Per-Olof Karlsson (journalist) (1927–1994), TV-journalist
 Per-Ove Carlsson (1956–1992), dokumentärfilmare och frilansjournalist 
 Pernilla Karlsson (född 1990), finlandssvensk sångerska och handbollsspelare
 Peter Karlsson, flera personer
 Peter Carlsohn (född 1961), musiker
 Peter Karlsson (bordtennisspelare) (född 1969)
 Peter Carlsson (ekonom) (född 1970), ekonom och företagare
 Peter Karlsson (fotbollsspelare) (född 1961)
 Peter Karlsson (friidrottare) (född 1970)
 Peter Carlsson (handbollsspelare) (född 1981)
 Peter Karlsson (ishockeyspelare) (1966–1995)
 Peter Carlsson (musiker) (född 1952), sångare, musiker och skådespelare
 Peter Carlsson (skeppsredare) (född 1937)
 Peter Karlsson (speedwayförare) (född 1969)
 Petter Karlsson (född 1960), journalist och författare
 Petter Andreas Carlson (1779–1843)), instrumentmakare
 Pontus Carlsson (född 1982), schackspelare
 Pontus Carlson (orienterare) (aktiv 1959–1965)

R
 Ragnar Carlsson (född 2000), släggkastare
 Ragnar Karlsson (född 1977), ishockeyspelare och tränare
 Ragni Karlsson (1894–1973), finländsk agronom och redaktör
 Ralph Carlsson (född 1952), skådespelare
 Ramona Karlsson (född 1981), rallyförare
 Rasmus Carlsson (född 1988), mångkampare och stavhoppare
 Rebecka Carlsson (född 1987), språkrör för Grön ungdom
 Rebecka Karlsson (född 2000), sångerska
 Reidar Carlsson (född 1957), journalist och ledarskribent
 Richard Carlsohn (född 1965), musikalartist och skådespelare
 Richard Carlson (1912–1977), amerikansk skådespelare
 Rinaldo Karlsson (1942–2002), politiker, socialdemokrat
 Robert Karlsson, flera personer
 Robert Karlsson (golfspelare) (född 1969)
 Robert Carlsson (ishockeyspelare, född 1974)
 Robert Carlsson (ishockeyspelare, född 1977)
 Robert Karlsson i Gasabäck (1869–1960), arbetare, lantbrukare och politiker, liberal
 Robin Karlsson (maskör) (född 1961), maskör, perukdesigner och kostymdesigner
 Roger Carlsson (1945–1997), handbollsspelare och handbollsledare
 Roger Karlsson (född 1967), sångare, gitarrist och låtskrivare
 Roine Carlsson (1937–2020), fackföreningsman och politiker, socialdemokrat
 Roine Carlsson (gångare) (1943–2013)
 Roland Karlsson (född 1946), journalist och radioman
 Rolf Carlsson (född 1967), låtskrivare, artist, författare, journalist
 Rolf Carlsson (skeppsredare) (1920–1994)
 Ronny Carlsson (1951–2014), musiker, låtskrivare och poet
 Ronny Karlsson (född 1943), lärare och politiker, folkpartist
 Rose-Marie Carlsson (aktiv 2008–2009), socialdemokratisk politiker
 Ruben Carlsson (1913–2004), ishockeyspelare
 Rudolf Carlson (1896–1986), folkskollärare och rektor
 Runar Karlsson (född 1953), åländsk politiker för partiet Åländsk center
 Rune Carlsson, flera personer
 Rune Karlson (1917–2003), läkare
 Rune Carlsson (fotbollsspelare) (1909–1943)
 Rune Carlsson (trubadur) (född 1952)
 Rune Carlsson (trummis) (1940–2013)

S
 Sabiene Karlsson (född 1962), skidskytt
 Sabina Karlsson (föddd 1988), fotomodell
 Sally Frejrud Carlsson (född 1988), skådespelare
 Samuel Karlsson (född 1969), tidningsman och författare
 Sanne Karlsson (född 1985), sångare
 Sara Carlsson (född 1986), curlingspelare
 Sara Karlsson (född 1985), politiker, socialdemokrat
 Sara Karlsson (bangolfspelare) (född 1993)
 Sebastian Karlsson, flera personer
 Sebastian Karlsson (ishockeyspelare) (född 1986)
 Sebastian Karlsson (sångare) (född 1985)
 Sickan Carlsson (1915–2011), skådespelare och sångerska
 Sidney Karlsson (född 1935), tecknare och målare
 Siewert Carlsson (född 1946), bokförläggare, författare, journalist och lärare
 Sigbritt Karlsson (född 1958), högskolerektor, kemist
 Sigurd Carlsson (1870–1951), lantbrukare och politiker, högerman
 Silja Karlsson (född 1939), textilkonstnär
 Simon Carlson (1899–1983), rektor
 Simon Karlsson (född 1993), ishockeyspelare
 Simon M. Carlsson (1892–1939), entreprenör och skeppsredare
 Sivert Carlsson (född 1937), politiker, centerpartist
 Siw Carlsson (född 1949), artist och skådespelare
 Sixten Carlsson (född 1937), målare
 Sofia Karlsson, flera personer
 Sofia Karlsson (fotbollsspelare) (född 1987)
 Sofia Karlsson (politiker) (född 1977), tidigare aktiv i Feministiskt initiativ
 Sofia Karlsson (sångare) (född 1975)
 Sonia Karlsson (född 1946), politiker, socialdemokrat
 Sonny Karlsson, fotbollsspelare och tränare
 Sonny Karlsson (fotbollsspelare född 1988)
 Staffan Carlsson (född 1948), diplomat
 Stefan Karlsson, flera personer
 Stefan Carlsson (född 1954), ämbetsman, landshövding
 Stefan Karlsson (bandyspelare) (född 1957)
 Stefan Karlsson (fotbollsspelare) (född 1988)
 Stefan Karlsson (ishockeyspelare) (1946–2020)
 Stefan Karlsson (kock) (född 1970)
 Stellan Carlsson (född 1985), fotbollsspelare
 Sten Carlsson (1917–1989), historiker, professor
 Stig Carlsson, flera personer
 Stig Carlson (1920–1971), författare
 Stig Karlson (1900–1967), gynekolog och obstetriker
 Stig Carlsson (ingenjör) (1925–1997), högtalarkonstruktör
 Stig Carlsson (konstnär) (1932–2008), skulptör och formgivare
 Stig Carlsson (militär) (1910–1937), flygare
 Stig "Stickan" Carlsson (1924–1978), ishockeyspelare och tränare
 Stig T. Karlsson (född 1930), fotograf
 Stina Karlsson (längdåkare) (född 1961)
 Sture Carlsson (född 1946), musikchef och direktör
 Sture Karlsson (1928–2013), författare, dramatiker, militär och FN-observatör
 Sune Carlsson, flera personer
 Sune Carlson (1909–1999), företagsekonom, professor
 Sune Karlsson (friidrottare) (född 1928), medeldistanslöpare
 Sune Carlsson (industriman) (född 1941), maskiningenjör och företagsledare
 Sune Carlsson (seglare) (född 1931), båtbyggare och starbåtsseglare
 Sune Karlsson (speedwayförare) (1923–2006)
 Sune Carlsson (tonsättare) (1892–1966), finländsk organist och tonsättare
 Sune Karlsson (översättare) (1932–1999), journalist, författare och översättare
 Susanne Karlsson (aktiv 1995–1997), triatlet
 Svante Carlsson (1956–2020), datalog
 Svante Karlsson (född 1969), rocksångare, musiker och producent
 Sven Carlson, flera personer
 Sven Carlson (företagsledare) (1847–1924), företagsledare och uppfinnare
 Sven Carlson (riksdagsman) (1870–1936), ingenjör och riksdagsman, liberal
 Sven Karlsson (konstnär) (född 1948)
 Sven Carlsson (konstnär, 1913–1983)
 Sven-Axel Carlsson (1932–1971), skådespelare och producent
 Sven-Harry Karlsson (född 1931), byggmästare
 Sven-Olov Carlsson (född 1952), nykterhetsman och kommundirektör
 Sven Olov Karlsson (född 1971), författare och journalist
 Svenolof Karlsson (född 1953), författare och kommunikationskonsult
 Sölve Karlsson (1921–1968), saxofonist
 Sören Karlsson (född 1969), sångare och låtskrivare

T
 Terje Carlsson, frilansjournalist och dokumentärfilmare
 Theodor Karlsson (1877–1967), träsnidare och skulptör
 Therese Karlsson, flera personer
 Therese Karlsson (entreprenör) (1964–2015)
 Therese Karlsson (innebandyspelare)
 Therese Karlsson (sångerska) (född 1972), åländsk sångare och skådespelare
 Thomas Karlsson med stavningsvarianter, flera persooner
 Thomas Carlzon (1955–2022), företagsledare och ämbetsman
 Thomas Karlsson (född 1972), författare, idéhistoriker, religionsvetare
 Thomas Karlsson (bandyspelare) (aktiv 1987), bandyspelare
 Thomas Karlsson (botanist) (1945–2020)
 Thomas Karlsson (konstnär) (född 1964)
 Thomas Karlsson (militär) (född 1953), militär
 Thord Carlsson (1931–2005), radioman och skådespelare
 Thord Carlsson (kulstötare) (född 1943), kulstötare och diskuskastare
 Tin Carlsson (född 1988), barnskådespelare
 Tobias Karlsson, flera personer
 Tobias Carlsson (född 1975), fotbollsspelare
 Tobias Karlsson (dansare) (född 1977), dansare och dokusåpadeltagare
 Tobias Carlsson (fotbollsspelare född 1995)
 Tobias Karlsson (fotbollsspelare) (född 1989)
 Tobias Karlsson (friidrottare) (född 1974), sprinter 
 Tobias Karlsson (handbollsspelare) (född 1981)
 Tobias Karlsson (låtskrivare, musikproducent) 
 Tom Karlsson, konstnär och serieskapare
 Tomas Carlsson (född 1965), företagsledare (NCC)
 Tommy Carlsson (född 1968), trumslagare och sångare (Arvingarna)
 Tommy Karlsson (född 1957), militär
 Tommy Karlsson (musiker), musiker (Wizex)
 Tommy Carlsson (konstnär)  (född 1943)
 Torgny Karlsson (född 1968), musiker och skådespelare, kallad "Kingen"
 Tora Carlsson (1895–1964), skådespelare
 Torbjörn Carlsson (född 1954), gitarrist, kompositör och musikproducent
 Tord Karlsson (född 1953), officer i flygvapnet
 Tore Carlsson (aktiv 1934), friidrottare
 Tore Karlsson (1910–2004), missionär, rektor och pastor
 Torkel Carlsson (1923–1994), skeppsredare och direktör
 Tove Karlsson (född 1984), författare och samhällsdebattör
 Tucker Carlson (född 1969), amerikansk journalist, programledare och konservativ opinionsbildare

U
 Ulf Karlsson (olika betydelser)
 Ulf Carlsson (född 1961), bordtennisspelare
 Ulf Karlsson (friidrottstränare) (född 1947)
 Ulf Karlsson (polis) (född 1931)), ämbetsman inom polisväsendet
 Ulf Karlsson (trialförare) (1952–2018)
 Ulf Carlsson (direktör) (1934–2016)
 Ulla Carlson (född 1938), konstnär
 Ulla Carlsson (född 1950), medievetare med professors namn
 Ulla-Britt Carlsson, politiker, socialdemokrat
 Ulrika Karlsson, flera personer
 Ulrika Carlsson (född 1965), lärare och politiker, centerpartist
 Ulrika Karlsson (fotbollsspelare) (född 1970)
 Ulrika Karlsson (politiker) (född 1973), moderat politiker
 Urban Karlsson (född 1921), politiker, vänsterpartist

V
 Valdemar Karlsson (född 1962), fridykare
 Valfrid Karlson (1855–1935), arkitekt
 Verner Karlsson (1905–1981), musiker
 Verner Karlsson (politiker, 1880-1954), socialdemokrat
 Verner Karlsson i Vätö (1882–1943), politiker, socialdemokrat
 Veronica Boxberg Karlsson (född 1957), författare av böcker om affärsutveckling
 Victor Carlson, flera personer
 Viktor Carlson (1887–1968), byråinspektör inom barnavården, präst
 Viktor Karlson (1850–1940), lärare i pianostämning
 Victor Carlson (folkskollärare) (1847–1932)
 Victor Carlson (riksdagsman) (1839–1905), bokförläggare och politiker

W
 Werner Karlsson (1887–1946), tävlingscyklist
 Wictor Karlsson (1881–1949), politiker, socialdemokrat, socialborgarråd
 Wigert Karlsson  (1917–2003), kommunalpolitiker, socialdemokrat
 Wilhelm Carlson (1841–1919), direktör och politiker
 Wilhelm Carlsson (född 1953), teaterregissör
 Vilhelmina Carlson-Bredberg (1857–1943), målare
 Willemo Carlsson (född 1956), moderat politiker
 William Karlson (1895–1959), konsthistoriker
 William Karlsson (född 1993), ishockeyspelare
 Willy Severin Karlsson (född 1941), konstnär

Y
 Yeni Karlsson (född 1972), sångerska
 Ylva Karlsson (född 1978), författare
 Yngve Carlson (1904–1971), jurist, mordoffer

Å
 Åke Carlsson (1936–2007), brottare
 Åsa Carlsson, flera personer
 Åsa Karlsson (född 1960), historiker och ämbetsman
 Åsa Carlsson (bordtennisspelare) (född 1971)
 Åsa Carlsson (friidrottare) (född 1972), häcklöpare
 Åsa Karlsson (politiker) (född 1973), socialdemokrat
 Åsa-Britt Karlsson (född 1957), ämbetsman och politiker, centerpartist

Fiktiva personer med efternamnet Karlsson eller Carlsson
 91:an Karlsson, seriefigur skapad av Rudolf Petersson 1932. Också filmad.
 Albert Carlson, en äldre svenskamerikan som ser tillbaka på sitt liv i Vilhelm Mobergs roman Din stund på jorden från 1963.
 Johannes Edvard Carlsson, huvudperson i August Strindbergs roman Hemsöborna från 1887.
 Karlsson på taket, en barnboksfigur av Astrid Lindgren.
 Nils Karlsson Pyssling, huvudpersonen i Astrid Lindgrens bok med samma namn.
 Sivert Karlsson, titelfigur i Irja Browallius' roman Vänd ryggen åt Sivert från 1951.
 Styrman Karlsson, huvudperson i romaner av Sigge Strömberg, 1918 respektive 1919, som pjäs Styrman Karlssons flammor 1925 och som film 1925 och 1938.
 Styrman Karlsson, huvudperson i Styrman Karlssons äventyr med porslinspjäsen, sång av Hasse Alfredson, inspelad 1965. För textens innehåll, se Potta.
 Frasse Karlsson-Gyllenhjelm, en central figur i Martin Kochs roman Guds vackra värld från 1916.

Se även
 Carlsson (adelsätt), utslocknad 1708
 Karlsson's, vodkamärke
 Carlsson bokförlag, Stockholm, grundat av Trygve Carlsson
 Karlssons frestelse, maträtt, variant av Janssons frestelse
 Karlsons klister, syntetiskt lim
 Carlssons lykta, gaslykta vid Stureplan, Stockholm
 Carlssons skola, Stockholm, fristående grundskola
 Göran Karlssons Motormuseum, Ullared, nedlagt museum 
 Hilding Carlssons Mekaniska Verkstad, Umeå, tillverkade rälsbussar
 Carlsson & Åqvist AB, Örebro, företag inom skobranschen

Källor 

Sonnamn
Svenska efternamn